Балбригган:

 Балбригган — (малый) город в Ирландии, находится в графстве Фингал (провинция Ленстер).
 Балбригган — железнодорожная станция в графстве Фингал, Республика Ирландия.